Abu-Taixufín I, cinquè emir de la dinastia abdalwadita de Tlemcen, proclamat el 1318
 Abu-Taixufín II (1351-1393), emir de la dinastia abdalwadita de Tlemcen
 Abu-Taixufín III, emir abdalwadita de Tlemcen